A 2008. évi nyári olimpiai játékokon az atlétika férfi 400 méteres síkfutás versenyszámának selejtezőit és döntőjét augusztus 18. és 21. között rendezték a Pekingi Nemzeti Stadionban. A döntőt az amerikai LaShawn Merritt nyerte 43,75 másodperces idővel.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:

A versenyen új rekord nem született.

Eredmények 
Az időeredmények másodpercben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

Előfutam 
Az első forduló futamait augusztus 18-án tartották. Minden futam első három helyezettje automatikusan az elődöntőbe jutott. Az összesített eredmények alapján pedig a legjobb időeredménnyel rendelkező 3 futó került tovább.

Elődöntő 
Az elődöntő futamait augusztus 19-én tartották. Minden futam első két helyezettje automatikusan, az összesített eredmények alapján pedig a legjobb időeredménnyel rendelkező 2 futó jutott tovább a döntőbe.

Döntő 
A döntőt augusztus 21-én futották.

Források 

F00400